Ака́нтопале ()  — род цветковых растений семейства Акантовые. Название происходит от   - «шип» и  — кол, столб. Некоторые виды выращиваются как декоративные растения.

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 9 видов
.
 Acanthopale aethiogermanica
 Acanthopale albosetulosa
 Acanthopale aethiopica
 Acanthopale azaleoides
 Acanthopale confertiflora
 Acanthopale decempedalis
 Acanthopale longipilosa
 Acanthopale pubescens
 Acanthopale tetrasperma

Литература 
 Clarke, C. B. 1900. Acanthaceae, Vol 5. In: Flora of Tropical Africa (ed. W. T. Thiselton-Dyer). Lovell Reeve & Co., London.
 Tripp, E. A. Evolutionary relationships within the species-rich genus Ruellia (Acanthaceae). Systematic Botany, in press.

Примечания

Ссылки 
 Acanthopale on the Tree of Life Web Project 
 Information of the genus Acanthopale
 Acanthopale on the African Plant Database 
 Translated Version of Article from Spanish wikia 
 

Акантовые